Tõniste ist der Familienname von:

 Tõnu Tõniste (* 1967), estnischer Segler
 Toomas Tõniste (* 1967), estnischer Segler